Vlčí důl nebo Vlčí Důl je název více míst:

 Vlčí důl (přírodní rezervace) – přírodní rezervace, pralesní bučina v Krušných horách na území Oseku v okrese Teplice
 Vlčí důl (okres Tábor) – údolí Větrovského potoka na levém břehu Lužnice, od Větrov na hranici katastrálních území Hnojná Lhotka (obec Slapy) a Horky u Tábora (město Tábor) v okrese Tábor
 Vlčí důl (Bludov) – rekreační oblast u Bludova v okrese Šumperk v Hrubém Jeseníku
 Vlčí Důl – část města Česká Lípa v okrese Česká Lípa